Лукар може да се односи на:

 Лукар (Јагодина), насеље у општини Јагодина у Поморавском округу, Република Србија
 Лукар (Промина), насеље у општини Промина, Република Хрватска
 Лукар (острво), острво у Јадранском мору, Република Хрватска